Antìoco, in greco Ἀντίοχος, Antíochos

Mitologia greca 
 Antioco – figlio di Eracle e della figlia di Filante, il re dei Driopi, e padre di un altro Filante
 Antioco – una delle vittime sacrificali al Minotauro
 Antioco – uno degli otto figli di Mela uccisi da Tideo per aver complottato contro Oineo
 Antioco – figlio di Pterelao, re dei Tafi e fratello di Cromio, Tiranno, Chersidamante, Mestore ed Evere
 Antioco – uno dei figli di Egitto. Sposò Itea, una delle Danaidi che in seguito lo uccise

Onomastica
 Antioco – nome proprio di persona italiano maschile

Persone

Sovrani dell'Impero seleucide 
 Antioco I Sotere ("il Salvatore") 281 a.C.-261 a.C.
 Antioco II Teo ("il Divino") 261 a.C.-247 a.C.
 Antioco Ierace ("lo Sparviero") 241 a.C.-226 a.C.
 Antioco III il Grande 223 a.C.-187 a.C.
 Antioco IV Epifane ("Manifestazione divina") 175 a.C.-164 a.C.
 Antioco V Eupatore ("nato da un buon padre") 164 a.C.-162 a.C.
 Antioco VI Dioniso 145 a.C.-142 a.C.
 Antioco VII Sidete ("della città di Side") 138 a.C.-127 a.C.
 Antioco VIII Gripo ("dal naso aquilino") 125 a.C.-96 a.C.
 Antioco IX Ciziceno ("della città di Cizico") 96 a.C.-95 a.C.
 Antioco X Eusebe Filopatore ("il Pio, che ama il padre") 94 a.C.-92 a.C.
 Antioco XI Epifane Filadelfo ("Manifestazione divina, che ama suo fratello") 93 a.C.-90 a.C.
 Antioco XII Dionisio 87-84 a.C.
 Antioco XIII Asiatico 69 a.C.-64 a.C.

Re di Commagene 
 Antioco I di Commagene 62 a.C.-36 a.C.
 Antioco II di Commagene 29 a.C.
 Antioco III di Commagene 12 a.C.-17
 Antioco IV di Commagene 38-72

Altro 
 Antioco – ammiraglio ateniese
 Antioco – scultore greco
 Antioco (floruit 404-421) – influente funzionario dell'Impero romano d'Oriente
 Antioco – principe seleucide figlio di Antioco III
 Antioco – funzionario, militare e sacerdote egizio del III secolo a.C.
 Antioco – militare macedone antico padre di Seleuco I
 Antioco – politico bizantino, prefetto del pretorio d'Italia 
 Antioco (floruit 427-429) – Quaestor sacri palatii, Prefetto del pretorio dell'Illirico (427), membro della prima commissione per la stesura del Codice teodosiano (429)
 Antioco di Ascalona – filosofo accademico
 Antioco di  Atene – astrologo greco di età ellenistica
 Antioco di Siracusa – storico
 Antioco di Tolemaide – vescovo
 Antioco Chuzon – Prefetto del pretorio d'Oriente nel 430-431, Console nel 431
 Antioco Chuzon – nipote dell'omonimo

Pagine correlate
 Sant'Antioco